Lionel Salem peut correspondre à :
 Lionel Salem (1883-1942), un acteur français de l'entre deux-guerres ;
 Lionel Salem (1937-), un chimiste français.